Speaker of the Dead е четвърти студиен албум на метълкор групата Emmure. Издаден е на 15 февруари 2011 г. от Victory Records.

Обща информация 
На 7 януари 2011 г. Victory Records пуска в YouTube 41-секунден тийзър с обложката на албума, както и с кратък откъс от първата песен от него – „Children of Cybertron“. На 18 януари Demons with Ryu е пусната в iTunes и Amazon.com. Албумът заема 68-о място в Billboard 200.

Състав 
 Франки Палмъри – вокали
 Джеси Кетив – китара
 Майк Мълхолънд – китара
 Марк Дейвис – бас
 Майк Кейб – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Емюр
Музикални албуми от 2011 година